«Клермо́н Фут» () или просто «Клермон» () — французский футбольный клуб из города Клермон-Ферран. Клуб был основан в 1911 году, домашние матчи проводит на арене «Габриэль Монпье», вмещающей 12 768 зрителя. Наивысшим достижением «Клермона» является выход в полуфинал Кубка Франции в 1946 году. В сезоне 2020/21 впервые в истории вышел в Лигу 1, высший дивизион чемпионата Франции.

Достижения 
 Кубок Франции:
 Полуфиналист: 1946
 Кубок французской лиги:
 Четвертьфиналист: 2005
 Лига 2
 Серебряный призёр: 2021
 Насьональ (Лига 3):
 Победитель (2): 2002 и 2007
 Насьональ 2 (Лига 4):
 Победитель: 1999

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#AB1035" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#022046" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#AB1035" align="left" |

Известные игроки 

  Марсель Мауве
  Анджей Шармах
  Людовик Ассемоасса
  Сильвен Арман
  Бернар Диомед
  Серж Кьеза
  Корентен Мартенс

Известные тренеры 

  Альбер Рюст

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Франции
ФК «Клермон»